Ігнатій Казимирович Ледоховський (Ледуховський) (1867 Стрільники — 1932 Варшава) — архітектор, поляк за походженням. Працював у Києві на межі XIX–XX ст., представник київської школи модерну.

Майбутній архітектор та цивільний інженер граф Ігнатій-Владислав Лєдоховський (Ignacy Władysław Ledóchowski) народився 13 травня 1867 року в маєтку своїх батьків у селі Стрільники (польською Strzelniki) Вінницької області, охрещений четвертого червня того ж року (13 травня за старим стилем та 25 травня 1867 року за новим стилем). Збережена лише дата смерті Ігнатія Казимировича, яка сталась у ніч з 2 на 3 березня 1932 року у Варшаві. Будь-які пошуки місця поховання не дали результатів, також питання назви цвинтаря, на якому було поховано архітектора, залишається відкритим для подальших пошуків.

Роботи в Києві 
За його проектами у Києві споруджені:
 Прибутковий будинок по вул. Симона Петлюри, 8 (кінець XIX ст.) — тепер має статус пам'ятки архітектури місцевого значення.
 Особняк і клініка лікаря В. Качковського, вул. Олеся Гончара, 33 (1907, скульптор Ф. Соколов) — найвідоміший твір Ледоховського початку XX ст., тепер має статус пам'ятки національного значення.
 Житловий будинок адвокатів, вул. Назарівська, 19 (1907–1911) — пам'ятка місцевого значення
 Прибутковий будинок лікаря М. Трофимова, вул. Назарівська, 21 (1910–1911) — пам'ятка місцевого значення.
 Прибутковий будинок С. Чоколової (так званий «будинок зі зміями»), вул. Велика Житомирська № 32 (1911–1912) — має статус пам'ятки архітектури місцевого значення.

Галерея

Примітки

Джерела 
 Перша біографія архітектора та історія його родини: Оксана Лобко. Маловідомі сторінки життя родини Лєдоховських. Архітектор Ігнатій Лєдоховський: творчість та доля // № 1 (14) (22): Київські історичні студії. — С. 96-106.
 Тимофієнко Володимир. Зодчі України кінця XVIII — початку XX століть. Біографічний довідник. 1999 

Архітектори Києва
Архітектори модерну
Поляки України